Ларс Хауген (; ) — норвежский хоккеист, вратарь. Воспитанник клуба «Волеренга».

Карьера 

Ларс Хауген начал свою профессиональную карьеру в 2006 году в составе клуба норвежской GET-Ligaen «Спарта Уорриорз», выступая до этого за фарм-клубы норвежского «Манглеруд Стар» и шведского «Лександа». 27 апреля 2009 года Ларс перешёл в клуб «Лёренскуг», в составе которого он выступал до середины сезона 2010/11, когда был отдан в аренду в «Манглеруд». 18 мая 2011 года Хауген, несмотря на интерес к своей персоне со стороны многих клубов шведской Элитной серии, подписал двухлетний контракт с минским «Динамо».

Тем не менее, Ларс оказался лишь третьим вратарём в минском клубе после Андрея Мезина и Кевина Лаланда, поэтому в целях получения игровой практики 30 сентября он был командирован в клуб белорусской Экстралиги солигорский «Шахтёр». В течение сезона из-за травм основных голкиперов Хауген несколько раз вызывался в состав «Динамо», однако свой первый матч в Континентальной хоккейной лиге он провёл лишь 24 февраля 2012 года, одержав победу над московским «Динамо». В мае 2013 г. продлил контракт с минским клубом ещё на 2 года. Вскоре подписал контракт с клубом «Ферьестад».

5 июля 2018 года подписал годичный контракт с австрийским клубом «Клагенфурт». 5 февраля 2019 года продлил контракт ещё на один год с этим клубом.

Международная 
В составе сборной Норвегии Ларс Хауген принимал участие в юниорском чемпионате мира 2004 года, на котором он вместе с командой потерял место в элите, вернувшись туда на следующий год, выиграв первенство в первом дивизионе. Также Ларс выступал на молодёжном чемпионате мира в 2006 году, а на взрослом уровне он стал участником мирового первенства 2011 года, на котором норвежцы вышли в 1/4 финала, а сам Хауген стал одним из лучших вратарей турнира.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 1 марта 2013 года

1 — Переходный турнир.

Международная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Клагенфурта»

Хоккеисты Норвегии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Спарта Уорриорз»
Игроки ХК «Лёренскуг»
Игроки ХК «Манглеруд Стар»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ХК «Клагенфурт»
Игроки сборной Норвегии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года